Наталья Осипова:
 Осипова, Наталья Петровна (род. 1986) — российская артистка балета.
 Осипова, Наталья Сергеевна (род. 1990) — российская футболистка.